Parlamentsvalget i Storbritannien 1924 blev afholdt den 29. oktober 1924. Det konservative parti under ledelse af Stanley Baldwin havde et betydelig bedre valg end ved valget i 1923 og opnåede en stor majoritet i Underhuset. Labour, med Ramsay MacDonald som partileder, tabte nogen pladser, men de store taberne var Herbert Asquiths liberale parti som mistede 118 af sine 158 mandater.

Valgresultat 

Totalt antal afgivne stemmer: 15 856 215. Alle partier vises. Kandidaten for de irske nationalister blev valgt uden modkandidat. Det konservative parti inkluderede Ulster Unionist Party.

Storbritannien 1924
Storbritanniens politik